L'era glaciale – film d'animazione del 2002 dei Blue Sky Studios
 L'era glaciale – media franchise
 L'era glaciale – videogioco del 2002
 L'era glaciale – programma televisivo italiano